Ostankino – località di Mosca, ora compresa nella zona detta Ostankinskij
 5935 Ostankino – asteroide della fascia principale 
 Palazzo Ostankino – residenza nobiliare moscovita
 Torre di Ostankino – torre di telecomunicazioni